Авром Бендавід-Вал (англ. Avrom Bendavid-Val, 4 червня 1942(19420604), Вашингтон) — американський письменник, економіст, дослідник єврейської минувшини.
 Каган Авром (1860(1860), Вильнюс — 1951, Нью-Йорк) — американський єврейський журналіст, письменник.